Okhrid, souvent aussi translittéré en Ohrid, peut désigner :

en bulgare (le nom étant écrit Охрид) :
Okhrid, village bulgare de l'obchtina de Boïtchinovtsi, situé dans l'oblast de Montana ;

en macédonien (le nom étant écrit Охрид) :
Ohrid ou Okhrid, municipalité macédonienne ;
le lac d'Okhrid ou lac d'Ohrid (en macédonien : Охридско Езеро, en albanais : liqeni i Ohrit), à cheval sur le sud-ouest de la Macédoine et l'est de l'Albanie, et qui tire son nom de la ville macédonienne.
le patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid, bien du Patrimoine mondial de l'humanité, englobant la ville et le lac éponymes.